Ма́урер () — немецкая фамилия.

Известные носители

А

В 
 Маурер, Вальтер (1893—1983) — американский борец вольного стиля, бронзовый призёр Олимпийских игр.
 Маурер, Виктор (1932—2010) — чешский актёр театра и кино.
 Маурер, Всеволод Васильевич (1819—1892) — российский скрипач.

Г 
 Маурер, Генрих Владиславович (1893—1938) — деятель ВКП(б), 1-й секретарь Северо-Осетинского областного комитета. Входил в состав особой тройки НКВД СССР.
 Маурер, Георг Людвиг фон (1790—1872) — немецкий политик, историк права.
 Маурер, Георг (1907—1971) — немецкий поэт, эссеист и переводчик.
 Маурер, Герхард (1907—1953) — штандартенфюрер СС.
 Маурер, Губерт (1738—1818) — австрийский художник.

Д, И, К 
 Маурер, Джимми (род. 1988) — американский футболист, вратарь.
 Маурер, Ион Георге (1902—2000) — румынский государственный и политический деятель, премьер-министр СРР (1961—1974 годы).
 Маурер, Конрад фон (1823—1902) — немецкий историк.

Л, М 
 Маурер, Людвиг (математик) (1859—1927) — немецкий математик.
 Маурер, Людвиг Вильгельм (1789—1878) — немецко-российский скрипач, дирижёр и композитор.
 Маурер, Маттиас (род. 1970) — немецкий астронавт, член отряда астронавтов ЕКА.

ОПРУХ 
 Маурер, Орвал Хобарт (1907—1982) — американский психолог.
 Маурер, Петер (род. 1956) — президент Международного комитета Красного Креста.
 Маурер, Райнер (род. 1960) — немецкий футболист, затем — тренер.
 Маурер, Рольф (1938—2019) — швейцарский шоссейный велогонщик.
 Маурер, Ули (род. 1950) — швейцарский государственный и политический деятель, президент страны в 2013 и 2019 годах.
 Маурер, Хосе Клементе (1900—1990) — первый боливийский кардинал, редемпторист, титулярный епископ.

Составные фамилии 
 Хайдер-Маурер, Андреас (род. 1987) — австрийский профессиональный теннисист.